Кнавс — фамилия.
 Кнавс, Александер (род. 1975) — словенский футболист, защитник.
 Кнавс, Меланья (более известна под фамилией Трамп; род. 1970) — словенская фотомодель, дизайнер наручных часов и ювелирных изделий.